Castello Caldora è il nome di tre complessi architettonici dell'Abruzzo della famiglia Caldora
Castello Caldora di Civitaluparella in provincia di Chieti
Castello Caldora-Cantelmo di Pacentro in provincia dell'Aquila
Castello Caldora di Vasto in provincia di Chieti